Spojení písmen V a A může mít různé významy:

VA 
 VA – kód ISO 3166-2 pro Vatikán
 Značka pro Voltampér
 Různí interpreti – z anglického various artists
 zkratka pro stát Virginie, USA

.va 
 .va – internetová doména nejvyššího řádu pro Vatikán